Het ATP-toernooi van Chennai 2010 (met de officiële naam Chennai Open 2010) werd gespeeld van 4 tot en met 10 januari 2010. Er werd gespeeld op outdoor hardcourtbanen in de Indiase stad Chennai. Dit was een van de drie toernooien die het begin van het ATP-seizoen 2010 inluidden.

De titelverdediger Marin Čilić, die in 2009 de finale van Somdev Devvarman won, was aanwezig om zijn titel te verdedigen. Tevens deden aan dit toernooi twee Nederlanders mee: Thiemo de Bakker, die in de eerste ronde tegen Rajeev Ram speelde, en Robin Haase, die zijn comeback maakte in het ATP-circuit met een eerste ronde tegen de qualifier Yang Tsung-hua. De Nederlanders troffen elkaar in de tweede ronde, waarin De Bakker van Haasse won.

Het enkelspel-toernooi werd door de Kroaat Marin Čilić gewonnen, die in de finale won van Stanislas Wawrinka.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Pune
Chennai